Il singolare del BNP Paribas Primrose Bordeaux 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Marc Gicquel era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Nicolas Mahut 3–6, 5–7.

Martin Kližan ha battuto in finale Tejmuraz Gabašvili 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Jérémy Chardy (secondo turno)
 Steve Darcis (secondo turno)
 Benoît Paire (primo turno)
 Leonardo Mayer (primo turno)

  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Björn Phau (primo turno)
  Rui Machado (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

BNP Paribas Primrose Bordeaux 2012